Oigny kan syfta på:
 Oigny, Côte-d'Or
 Oigny, Loir-et-Cher